Hayder ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Hayder (Krim), Khan des Khanats der Krim (1475)
 Johann Hayder (* 1884, † nach 1955), deutscher Genossenschaftsvorsitzender
 Mo Hayder (1962–2021), britische Krimi-Autorin

Siehe auch:
 Haider
 Heyder
 Heider
 Hyder